Погари — название населённых пунктов в России:

 Погари — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Погари — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Погари — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Погари — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области.